Вотер Вали има више значења:
 Вотер Вали (Кентаки)
 Вотер Вали (Мисисипи)